Le qualificazioni del singolare femminile del Mutua Madrileña Madrid Open 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Mutua Madrileña Madrid Open  2010 prevedevano 32 partecipanti di cui 8 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Timea Bacsinszky (primo turno)
 Iveta Benešová (Qualificata)
 Tathiana Garbin (ultimo turno)
 Roberta Vinci (primo turno)
 Petra Kvitová (Qualificata)
 Petra Martić (primo turno)
 Stefanie Vögele (Qualificata)
 Kirsten Flipkens (Qualificata)

 Alizé Cornet (Qualificata)
 Anastasija Rodionova (primo turno)
 Karolina Šprem (primo turno)
 Alberta Brianti (ultimo turno)
 Alla Kudrjavceva (ultimo turno)
 Ayumi Morita (ultimo turno)
 Ekaterina Makarova (ultimo turno)
 Klára Zakopalová (Qualificata)

Qualificati 

 Klára Zakopalová
 Iveta Benešová
 Alizé Cornet
 Akgul Amanmuradova

 Petra Kvitová
 Beatriz Garcia-Vidagany
 Stefanie Vögele
 Kirsten Flipkens

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Mutua Madrileña Madrid Open 2010
WTA Tour 2010